Osoby o tym nazwisku:
 Francesco Crispi – włoski polityk i prawnik
 Tiberio Crispi – rzymskokatolicki duchowny